Sal Landi (né le  à New York) est un acteur américain.

Filmographie

Cinéma 

 1989 : Back to Back
 1996 : Dark Breed
 2007 : The Indian (producteur associé)
 2008 : Tony 5
 2013 : Maniac
 2015: Less Than a Whisper

Télévision 

 Hôpital central (TV)
 Mentalist (TV)
 Les Experts (TV)
 Saison 1 de NCIS : Enquêtes spéciales
 Saison 2 de Cold Case : Affaires classées
 Saison 4 du Caméléon
 Saison 8 de Desperate Housewives

Lien externe 

 

Naissance en avril 1951
Acteur américain
Naissance à New York